Thalassodromeus es un género extinto de pterosaurios pterodactiloideos de la superfamilia Azhdarchoidea. Fue un gran pterosaurio que se encontró en el nordeste de Brasil. Vivió hace aproximadamente entre 122 y 109 millones de años. Compartió los cielos con su pariente más grande Tapejara.

Historia

 

El género fue nombrado en 2002 por Alexander Kellner y Diogenes de Almeida Campos. La especie tipo es Thalassodromeus sethi. El nombre del género se deriva del griego thalasse, "mar" y dromaios, "corredor", en referencia a su presunto estilo de vida similar a un rayador. El nombre de la especie se refiera al dios egipcio Seth debido a la similitud en la forma de sus cabezas. En 2006 André Jacques Veldmeijer sugirió que Kellner había confundido a Seth con el dios Amón cuya corona tiene un considerable parecido con la cresta de la cabeza de Thalassodromeus.

El género está representado por el holotipo DGM 1476-R, un cráneo parcial dañado, hallado en la Formación Santana. Thalassodromeus vivió a principios del Cretácico Superior, hace más o menos 108 millones de años. Este compartía los cielos con su pariente menor Tapejara. Es particularmente notable por su inmensa cresta craneal, comenzando en la punta del hocico y finalizando por detrás del neurocráneo, lo cual hace el setenta y cinco por ciento de la superficie de su cráneo de 1.42 metros de largo. Las mandíbulas acababan en punta y eran desdentadas. Poseía una envergadura de aproximadamente 4.5 metros. La función de esta cresta es desconocida, pero puede haber sido usada para exhibición sexual, renocimiento de individuos de la especie o termorregulación. Un fragmento de mandíbula inferior referido a Thalassodromeus, DGM 1476-M, indica un ejemplar aún mayor con una envergadura de 5.3 metros. Otro fragmento de mandíbula, SAO 251093, fue considerado de manera no oficial como una nueva especie, "Thalassodromeus oberli" (refiriéndose a la colección Urbs Oberli), por Veldmeijer, pero más tarde él cambió de opinión y refirió el espécimen a T. sethi. En 2014 este ejemplar fue clasificado en un género aparte, Banguela.

Kellner creyó que Thalassodromeus se alimentaba de forma muy similar al actual rayador; arrastrando su mandíbula inferior en el agua mientras volaba. Sin embargo, la investigación posterior mostró que la anatomía de la mandíbula y el cuello sugerían que para este y otros grandes pterosaurios no era factible rozar el agua de esa manera debido al arrastre: el gasto de energía podría haber sido demasiado alto.

Clasificación
Kellner asignó a Thalassodromeus a la familia Tapejaridae. Otros análisis sin embargo, han indicado que este estaba relacionado con Tupuxuara en el grupo Thalassodrominae, más cercanamente relacionado con la familia Azhdarchidae.

El siguiente cladograma se basa en el análisis de 2011 de Felipe Pinheiro y colaboradores.

Véase también

 Anexo: géneros de pterosaurios

Referencias

Pterodactyloidea
Pterosaurios de América del Sur
Pterosaurios del Cretácico Inferior